

Біологія 
 Кішка — самиця кота
 Кішка свійська — вид тварин роду Кіт.
 Кішка — рід тварин родини хижих (щодо самиці)

Техніка 
 Абордажна кішка
 Кішка — загострені зубці, насаджені на пластини особливої форми, які прикріплюють до гірського взуття під час ходіння по льоду, скелях
 Кішка (кіготь) — залізний серпоподібний пристрій, що прикріплюється до взуття для вилізання на стовп або дерево

Топонім 

 Кішка — острів у морі Лаптєвих.
 Кішка (гора) — гора на Південному березі Криму, на захід від Сімеїза.
 Гора Кішка (пам'ятка природи) — комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення, розташована на Південному березі Криму.
 Кішка-Чокрак — джерело в Криму.

Прізвище 

 Кішка Самійло (1530?—1602 або 1620) — шляхтич брацлавський з роду Кошичів або Кошків. Козацький отаман, старший війська Запорозького (1574—1575, 1599—1602).
 Кішка Петро Маркович (1828—1882) — герой Севастопольської оборони

Див. також 
 «Кішка серед голубів» — роман Агати Крісті.
 Кошка (значення)

Посилання 
Кіт, кітка, кішка  //